Главное управление ЦК КПК (, ), или Канцелярия ЦК КПК — структурное подразделение Центрального комитета Коммунистической партии Китая, осуществляющее повседневное администрирование и документооборот ЦК и Политбюро. Находится в непосредственном подчинении высшего руководства КПК. Формально считается «технической» службой, реально играет важную роль в определении партийно-государственной политики.

Функции 
В задачи Главного управления ЦК КПК входит подготовка и распространение директив партийного руководства, надзор и контроль за их исполнением, внутренняя служебная документация, систематизация и архивирование информации для членов Политбюро и ЦК КПК, организация их совещаний и передвижений, обеспечение конфиденциальности и безопасности, подготовка законопроектов и речей руководителей, составление информационных сводок, охрана первых лиц и мероприятий с их участием.

Формально функции структуры не носят политического характера. Реально они напрямую связаны с принятием политических решений. Начальник Управления, как правило, является секретарём ЦК КПК или членом Политбюро.

Главное управление ЦК КПК. Формально — обслуга руководства, бумаги да скрепки. Реально — узел директив и назначений, диспетчерская партийной власти. Начальник этой канцелярии не обслуживал политический процесс, а формировал его. Нечто вроде «Общего отдела» ЦК КПСС, который при создании в 1920-м назывался куда откровеннее: «Секретно-оперативный».

Характерно, что в создании Управления принимал активное участие руководитель репрессивного аппарата КПК Кан Шэн.

Руководители 
Датой создания Главного управления ЦК КПК считается 11 августа 1948 года. Однако структура, организующая функционирование партийного руководства, существовала с 1942 под руководством Ли Фучуня. В 1945 его сменил Ян Шанкунь.

После учреждения Управления его руководителями являлись:

 Ян Шанкунь (1948—1965)

 Ван Дунсин (1965—1978)

 Яо Илинь (1978—1982)

 Ху Цили (1982—1983)

 Цяо Ши (1983—1984)

 Ван Чжаого (1984—1986)

 Вэнь Цзябао (1986—1993)

 Цзэн Цинхун (1993—1999)

 Ван Ган (1999—2007)

 Лин Цзихуа (2007—2012)

 Ли Чжаньшу (2012—2017)

 Дин Сюэсян (с 2017)

Как правило, руководители партийной канцелярии являлись доверенными лицами высших руководителей соответствующего периода — Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина, Цзян Цзэминя, Ху Цзиньтао — и сторонниками и проводниками политического курса, проводимого на каждом этапе. Некоторое исключение в этом отношении составляли Ян Шанкунь (отстранённый и репрессированный в ходе Культурной революции), Ван Дунсин (причисленный к «Малой банде четырёх»), Яо Илинь (ориентированный в большей степени на более консервативного Чэнь Юня, нежели на реформатора Дэн Сяопина), Ли Чжаньшу (считавшийся представителем Ху Цзиньтао в окружении Си Цзиньпина).

Дин Сюэсян, назначенный начальником Главного управления ЦК КПК в октябре 2017, известен как ближайший помощник и делопроизводитель генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина. Это назначение было расценено в контексте укрепления единовластия Си Цзиньпина.

Подразделения 
В систему Главного управления ЦК КПК входят

 несколько функционально разделённых секретариатов

 административное бюро

 управление делами

 отделы доставки и архивирования конфиденциальной документации

 служба связи и шифрования

 отдел кадров

 общественная приёмная

 бухгалтерия

 пресс-служба

 техническая лаборатория

 группа по обеспечению функционирования Мемориального зала Председателя Мао

 особое место занимает Центральное бюро безопасности КПК с охранным Отрядом 61889.

Примечания 

Коммунистическая партия Китая